Telecolor – emittente televisiva italiana a carattere regionale che diffonde i propri programmi in Sicilia
 Telecolor – emittente televisiva italiana a carattere regionale che diffonde i propri programmi in Lombardia